400 puede hacer referencia a:
 El número cuatrocientos.
 Los años
 400.
 Años 400.
 400 a. C.
 Años 400 a. C.
 1400.
 2400.
Otros
 (400) Ducrosa, un asteroide.
 400 metros lisos, prueba atlética de velocidad.
 400 metros vallas, prueba atlética de velocidad.
 Boeing 747-400, avión comercial.
 N-400, carretera española.
 AS/400, equipo informático.
 OS 400, sistema operativo usado en el equipo anterior.
 Astra 400, arma corta.
 S-400 Triumf, misil tierra-aire.
 Las pruebas automovilísticas
 400 Millas de Brickyard.
 400 Millas de Daytona.